Онисько () — украинская фамилия. Известные носители:

 Онисько, Владимир Васильевич (1935—2001) — советский футболист и тренер, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер УССР.
 Онисько, Павел Степанович (род. 1979) — украинский футболист, нападающий футбольного клуба «Львов».